Taynara Santana Gargantini (Paranavaí, 20 de Fevereiro de 1990) é uma modelo e miss que recebeu certa notoriedade ao participar de concursos estaduais e nacionais de beleza do Brasil e ao vencer um concurso de menor porte como o Rainha Internacional da Pecuária.

Trajetória em Concursos de beleza 
Considerada uma veterna em concursos de beleza, Taynara começou a participar de competições deste tipo na sua escola, com 7 e 8 anos de idade. Aos 14 anos fez um curso de modelo que lhe permitiu maior desembaraço perante ao público e melhor passarela durante desfiles que iria participar. Um ano depois, aos 15, disputou um concurso muito sonhado pelas meninas de interior, "Rainha do Rodeio", e acabou obtendo a vitória. </p>

Por não ter idade suficiente para receber o título, acabou disputando o concurso municipal de "Miss Paranavaí 2006" apenas para ganhar experiência, e acabou ganhando o prêmio de "candidata mais elegante". Com sua mudança para Recife em 2008, acabou conhecendo dois anos depois um dos responsáveis pela indicação e coordenação de candidatas ao tradicional "Miss Beleza Regional", Walberto Camará, que a colocou no concurso e Taynara acabou vencendo. </p>

Após a vitória em um concurso tradicional e regional do estado de Pernambuco, Taynara disputou o título de Miss Pernambuco em 2011 como "Miss Clube dos Oficiais da Policia e Bombeiro Militar", parou entre as dez semifinalistas e acabou ganhando o título de mais simpática. Após seu destaque e recente trajetória em solo pernambucano, recebeu o convite do empresário Fernando Bandeira, diretor do Miss Brasil Latina, para participar da edição de 2012 representando seu Estado natal, o Paraná. No certame, ficou na segunda colocação e novamente ganhava o prêmio de a mais simpática. </p>

Ainda em Pernambuco, Taynara foi convidada novamente para representar o Estado, dessa vez na busca pelo título nacional de Miss Mundo Brasil em 2013. Na competição, acabou parando em 14º lugar. Nas etapas preliminares, se destacou: ficou em segundo lugar na etapa "Multimídia", entre as nove na etapa "Top Model" e entre as dez com o melhor "Talento", além de seu projeto social figurar entre os vinte e seis mais visados da competição. O ano de 2014 serviu para retomar suas raízes, uma vez que foi indicada como "Miss Paranavaí 2014" e disputou o Miss Paraná 2014, parando entre as dezesseis semifinalistas. </p>

Com o seu destaque no nacional, foi convidada pelo coordenador nacional Henrique Fontes para representar o Brasil no concurso Rainha Internacional da Pecuária 2015 que ocorreu na Colômbia no dia 22 de Junho, mais precisamente no Centro de Convenções de Córdoba, em Montería. Lá, a paranaense derrotou outras nove (9) candidatas e deu o back-to-back ao Brasil, uma vez que o País já havia ganho no ano anterior com a carioca Gabrielle Vilela. </p>

Mais experiente e preparada, Taynara voltou a disputa de Miss Mundo Brasil, desta vez na edição de 2016.  Terminou o concurso na 9ª colocação, garantindo nas etapas classificatórias apenas uma classificação entre as cinco finalistas na etapa do "Desafio Esportivo". Com seu desempenho, ganhou novamente o direito de representar seu País, dessa vez no certame Miss Continentes Unidos 2016, realizado no Equador. Lá, Gargantini alcançou a 4ª colocação sobre vinte e cinco candidatas. Vale salientar que o certame internacional foi o término do seu ciclo como Miss.

Vida Pessoal 
Empreendedora, Taynara criou o "Boutique da Miss", loja têxtil de moda casual e moda praia localizada no centro de Paranavaí, onde reside atualmente. Ela é esposa, desde janeiro de 2019, do engenheiro argônomo, Daniel Ribeiro.

Resumo de Competições

Mais expressivos 
Taynara participou de mais de vinte (20) concursos de beleza. Os de maior expressão são:

Ligações externas 
 Taynara no Facebook
 Taynara no Instagram

Naturais de Paranavaí
Misses do Brasil
Modelos do Paraná
Modelos femininos do Brasil